Un miracle, dans la religion, est un fait positif extraordinaire que le croyant attribue à une intervention divine providentielle et auquel il donne une portée spirituelle.

Par extension, dans le langage usuel, un miracle est un événement surprenant, prodigieux, voire inexplicable ou une réussite exceptionnelle. En l’économie, on peut ainsi parler du miracle économique japonais, du miracle espagnol ou du miracle chilien pour évoquer une période de croissance exceptionnelle. De la même manière, on parlera aussi parfois de miracle pour désigner une victoire sportive exceptionnelle (par exemple le miracle sur glace).

Mots ou expressions 
 En littérature, un miracle est une composition dramatique populaire du Moyen Âge mettant en scène les miracles de la Vierge ou d’un saint.
 En agriculture, le miracle est une variété de froment (on dit aussi blé de miracle).
 Une cour des miracles était, jusque vers la fin du , un endroit où se retrouvaient mendiants, truands et faux infirmes et où disparaissaient, comme par miracle, les infirmités qu’ils affectaient au dehors.
 Un enfant du miracle est un enfant trouvé ou inconnu, de naissance non identifiée ; par extension, de nos jours, cette expression est utilisée pour désigner une naissance imprévue alors que les parents ne sont plus en âge de procréer.

Œuvres

Cinéma 
 Miracle, un film américain réalisé par Gavin O'Connor en 2004
 Miracle (Zázrak), un film slovaque réalisé par Juraj Lehotský en 2013

 Films comportant le mot « Miracle » dans leur titre
 Le Miracle du collier, un film français réalisé par Jean Durand en 1909
  The Miracle (all. Das Mirakel, fr. Le Miracle), un film britannique colorisé, réalisé par Michel Carré et  Joseph Menchen, sorti en 1912
 Le Miracle (The Miracle Man), un film américain réalisé par George Loane Tucker en 1919
 The Miracle Man, un film américain de Norman Z. McLeod sorti en 1932
 The Miracle of Manhattan, un film de Georges Archaimbaud, sorti en 1921
 Le Miracle des loups, un film français réalisé par Raymond Bernard en 1924
 Le Miracle des loups, un film français réalisé par André Hunebelle en 1961
 The Miracle Woman, un film américain réalisé par Frank Capra en 1931
 Le Miracle de la 34e rue (), un film américain réalisé par George Seaton en 1947
 Miracle sur la  (), un film américain réalisé par Les Mayfield en 1994
 Miracle à Milan (), un film italien réalisé par Vittorio De Sica en 1951
 The Miracle (Quand la terre brûle), un film américain réalisé par Irving Rapper et Gordon Douglas en 1959
 Miracle en Alabama (), un film américain réalisé par Arthur Penn en 1962
 Miracle Mile, titre original de Appel d'urgence, un film américain réalisé par Steve De Jarnatt en 1988
 Miracle of the White Stallions, titre original de Le Grand Retour, un film américain réalisé par Arthur Hiller en 1963
 Miracle à l’italienne (), un film italien réalisé par Nino Manfredi en 1971
 Miracle sur la 8e rue (), un film américain réalisé par Matthew Robbins en 1987
 The Miracle, titre original de L'Étrangère, un film irlandais réalisé par Neil Jordan en 1991
 Miracle à Santa Anna (Miracle at St. Anna), un film italo-américain réalisé par Spike Lee en 2008
 Miracle en Alaska (Big Miracle), un film américain réalisé par Ken Kwapis en 2012

Télévision 
 Miracle sur la deuxième ligne, téléfilm de la collection des Disney Channel Original Movie, diffusé pour la première fois en  ;
 Miracles, série télévisée américaine (2003).

Littérature 
 Miracle de la rose, un roman de Jean Genet publié en 1946
 Petits miracles et autres essais, un roman de Barbara Kingsolver publié en 1990
 Écrire est un miracle, un roman de Paul Desalmand publié en 2003
 Miracle, un roman de Kenji Nakagami publié en 2004
 Miracle, un roman de Danielle Steel publié en 2005

Musique 
 Le Miracle, surnom de la  de Joseph Haydn, en ré mineur, surnom attribué en raison d’un incident survenu lors de la création de la , lorsqu’un lourd chandelier du plafond s’écrasa dans la salle de spectacle londonienne, sur des fauteuils qui « par miracle » n’étaient pas occupés à cet instant

Albums 
 The Miracle, un album de Queen sorti en 1989
 Miracle, un album de S.O.A.P. sorti en 2000 ;
 Miracle, un album de BoA sorti en 2002 ;
 Miracle, un album de Céline Dion sorti en 2004.
 Miracle, un album de La Phaze sortie en 2008.

Chansons 
 The Miracle, un single de Queen sorti en 1989 ;
 The Miracle, une chanson de Whitney Houston sortie en 1991 ;
 Miracle, une chanson du groupe Foo Fighters sortie en 2005 ;
 Miracle, un single de Cascada sorti en 2007 ;
 Miracle, un single de Shinedown sorti en 2012 ;
 The Miracle (of Joey Ramone), un single de U2 sorti en 2014 ;
 Miracles, une chanson de Jefferson Starship sortie en 1975 ;
 Miracles, une chanson des Pet Shop Boys sortie en 2003 ;
 Miracles, une chanson de Coldplay sortie en 2014 et présente dans le Invincible (2014) ;
 Miracle est une chanson de Julian Perretta sorti en 2015 ;
 Miracle est un single et une chanson de la chanteuse azérie Samra pour le Concours Eurovision de la chanson 2016.

Musicien et groupe
 The Miracles est un groupe américain de musique soul.
 Miracle of Sound est un musicien indépendant irlandais actif depuis 2010.

Sport électronique 
 , Amer al-Barkawi est un joueur professionnel jordanien de Dota 2.

Lieu 

 L’église Santa Maria del Miracle à Tarragone, en Espagne

Voir aussi 
 
 Miracle Mile
 Miracle capétien
 Marcel Miracle